NGC 7165 (другие обозначения — PGC 67788, MCG -3-56-2, IRAS21567-1645) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7165
Водолей (созвездие)